Imię Aureolus nosili m.in.:
 Aureolus (zm. 269), uzurpator rzymski
 Aureolus (zm. 809), hrabia Aragonii